Das XII Abierto Colombiano de Squash 2009 fand vom 24. bis 30. August 2009 in Bogotá, Kolumbien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Es war mit 30.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Miguel Ángel Rodríguez, der in diesem Jahr im Halbfinale gegen Borja Golán ausschied. Golán traf im Endspiel auf David Palmer. Beim Stand von 12:10, 11:13, 12:10, 5:11 und 12:12 aus der Sicht Palmers musste Golán die Partie aufgrund einer Knieverletzung aufgeben.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Arturo Jaramillo einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

2009
PSA World Tour 2009/10